Rochel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Rochel (1770–1847), österreichischer Arzt und Botaniker
 Clément Rochel (* 1863), französischer Autor und Übersetzer
 Ulrich Rochel (* 1942), deutscher Motorbootrennfahrer

Siehe auch:
 Rochell
 Rochelle